Torpedospora är ett släkte av svampar. Torpedospora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Torpedospora